María Teresa Fajardo de Requesens y Zúñiga (Palermo, Sicilia, 2 de mayo de 1645 - Madrid, 2 de junio de 1715), duquesa de Montalto y grande de España, fue una noble española perteneciente a la Casa de Fajardo, que ostentó los títulos y dignidades de VII marquesa de los Vélez Grande de España, VI marquesa de Molina, IV marquesa de Martorell, señora de Mula, señora de Librilla, señora de Alhama, señora de Benitaglar, señora de Rosanés, señora de San Andreu, señora de Molins del Rey, señora del adelantazgo mayor y capitanía general del Reino de Murcia y de la alcaidía de Lorca. 

Toma posesión del marquesado de los Vélez en 1693 al fallecer su hermano Fernando Joaquín Fajardo, según consta en el Archivo Ducal de Medina Sidónia.

Por su matrimonio en 1665 con Fernando de Aragón y Moncada se convirtió en la consorte de los títulos sicilianos de su marido, VI príncipe de Paternò, VIII duque de Montalto, VII duque de Bivona, conde de Caltanissetta, conde de Caltabellotta, conde de Adernò con Centorbi y Biancavilla, conde de Sclafani, conde de Collesano, señor de Petralia Sottana y Soprana, señor de Cavisi y Muscini, señor de Cristia, señor de las tierras de Misilcassimo.

Biografía
Hija de Pedro Fajardo, V marqués de los Vélez y de Mariana de Toledo y Portugal, María Teresa nació el 2 de mayo de 1645 en Palermo, donde residía la familia desde el año anterior, en que el marqués fue nombrado virrey de Sicilia. Venía a ser la última de cuatro hermanos, después de Pedro, marqués de Molina como heredero de la Casa -que acabaría renunciando a la sucesión para hacerse carmelita descalzo-, Fernando Joaquín y José.

Ancestros

Titulatura completa
María Teresa Fajardo de Requeséns y Zúñiga, Toledo y Portugal.

 duquesa de Montalto, grande de España.
 VII marquesa de los Vélez, grande de España.
 duquesa de Bivona.
 princesa de Paternó.
 VI marquesa de Molina.
 IV marquesa de Martorell.
 condesa de Caltanageta.
 condesa de Golisano.
 condesa de Adernó.
 condesa de Esclafana.
 condesa de Caltabellota.

Referencias

Maria Teresa Fajardo y Alvarez de Toledo
Marqueses de Molina
Nacidos en Palermo
Fallecidos en Madrid